Csumak, ukrán vállalat
 csumak, Csoszon-kori koreai kocsmák elnevezése